Bellec ist der Familienname folgender Personen:

 Gaël Le Bellec (* 1988), französischer Radrennfahrer, Duathlet und Triathlet
 Georges Bellec (1918–2012), französischer Sänger, Maler und Musiker